Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1966 года  () прошёл в Париже с августе в двухкруговом турнире. В нём приняли участие 7 спортсменов.

 — Жорж Мостовой

 — Рауль Дельом

 — Абель Верс

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1966 году
1966 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Париже
Август 1966 года